Miejscowości w USA:
 Mott – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
Gminy w USA:
 Mott (ang. Mott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Mott (ang. Mott Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
Inne:
 Lucretia Mott → Feminizm pierwszej fali
 SS „Lucretia Mott” → Lista statków typu Liberty według numeru kadłuba (1501-1650)
 MOTT – prątki inne niż gruźlicze